Weir kan som auktorsförkortning betyda:

 Bevan S. Weir
 James Robert Weir

Robotskapade auktorsförkortningar